El término Inza o Inzá puede referirse a:

 un narcótico cuyo componente activo es el ingrediente naproxeno;
 Inza, localidad de España;
 Inzá, localidad de Colombia;
 Inza, localidad de Rusia;
 Inza, río de la región Uliánovsk de Rusia;
 Inza, río de la región Krasnoyarsk de Rusia;
 Inza Nelson, esposa del Doctor Destino en las historietas de la DC Cómics;
 Inza, una mutante de Marvel Cómics.